Le tournoi de Stockholm 2008 s'est déroulé du 6 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Le tournoi est le dernier disputé en simple par le vétéran et spécialiste du double Jonas Björkman, sur le circuit ATP depuis 1991.
 David Nalbandian remporte le tournoi en simple en battant Robin Söderling en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Jonas Björkman et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Johan Brunström et Michael Ryderstedt. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2008
Sport en Suède en 2008
Tennis en octobre 2008